Парламентские выборы в Швеции были назначены на 22 марта 2015 года, после того как бюджет правительства не был поддержан большинством голосов депутатов Риксдага. Проведение внеочередного голосования было спровоцировано руководством ультраправой партии «Шведские демократы», надеющимся на то, что оно станет неофициальным референдумом по иммиграции. Данные выборы могли стать первыми досрочными после выборов 1958 года, прошедшими через три месяца после выборов 2014 года, однако 27 декабря премьер-министр Стефан Лёвен заявил о заключении соглашения с оппозиционными партиями и отмене выборов, вследствие чего их проведение уже не актуально.

Контекст

Назначение 
Действующий состав 349-местного Риксдага был избран в ходе выборов 2014 года, по результатам которых правоцентристская и антиэмигрантская партия «Шведские демократы» получила 49 мест, а Социал-демократическая партия вместе с Партией зелёных сформировала правительство меньшинства, получив в общем 138 мест. 3 декабря после 16-часовых слушаний правоцентристы отклонили проект бюджета, представленный правительством премьер-министра Стефана Лёвена. В тот же день, после безрезультатных попыток договориться с четырьмя основными правыми партиями Риксдага с их желанием победить действующее правительство, Лёвен на пресс-конференции объявил о назначении досрочных выборов на 22 марта 2015 года.

Отмена 
25 декабря в здание мечети на первом этаже многоквартирного дома в Эскильстуне неизвестный бросил какой-то предмет, в результате чего здание сгорело, а из находившихся там от 15 до 20 человек пострадали пятеро. Данный инцидент совпал с бурными дебатами по вопросу иммиграции, так как крайне правые партии требуют сократить на 90% число беженцев, принимаемых Швецией. 26 декабря у жилого дома, где произошёл пожар, состоялась акция протеста против расизма и ксенофобии, а премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что «в уходящем году было совершено 12 нападений. Один раз в месяц — это слишком много. Это абсолютно неприемлемо. Нападениям подверглись и синагоги. Мы должны объединиться и защитить религиозные свободы в нашей стране. Люди должны молиться без страха. Угроза этой свободе — угроза нашей демократии».

27 декабря премьер-министр Стефан Лёвен на совместной пресс-конференции лидеров Партии зелёных, Умеренной коалиционной, Христианско-демократической и Партией центра, заявил об отмене проведения выборов в 2015 году, отметив, что «партии заключили декабрьское соглашение, согласно которому Швеция будет управляться в условиях нового политического ландшафта» и «мы достигли согласия о сотрудничестве поверх политических блоков. Оно будет действовать с апреля следующего года, когда будут представлены предложения по весеннему бюджету. В связи с этим проведение новых выборов не актуально». Соглашение будет действовать до 2022 года и позволит двум блокам координировать свою политику по вопросам пенсий, обороны и энергетики. Таким образом, Социал-демократы, найдя точки соприкосновения с четырьмя основными оппозиционными политическими партиями, укрепили своё правительство меньшинства и могут предложить новый проекта бюджета.

Опросы общественного мнения 

В таблицах результаты опросов приведены в обратном хронологическом порядке. Самый высокий процент в каждом опросе отображается жирным шрифтом, а фон закрашен цветом ведущей партии. Крайняя правая колонка показывает разницу между первыми партиями.

Партии

Коалиции

Примечания 

Выборы в Швеции
Швеция
События 22 марта
Март 2015 года
2015 год в Швеции